Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emanuel Couto e Tamas Gyorgy che hanno battuto in finale Jeff Belloli e Aleksandar Kitinov 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Tomáš Krupa /  Mario Visconti (quarti di finale)
 Jeff Belloli /  Aleksandar Kitinov (finale)

 Andras Lanyi /  Sándor Noszály (quarti di finale)
 Alex Rădulescu /  Michiel Schapers (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1994